Бори́с Нико́льский: Никольский, Борис Александрович (1924—2005) — советский и российский физик-ядерщик, член-корреспондент АН СССР (1987).
 Никольский, Борис Васильевич (1937—2007) — советский и российский партийный и государственный деятель.
 Никольский, Борис Владимирович (1870—1919) — российский политический и литературный деятель, один из лидеров «Русского собрания».
 Никольский, Борис Иванович (1894—1962) — советский театральный режиссёр.
 Никольский, Борис Михайлович (род. 1970) — российский филолог-классик, профессор РГГУ, ВШЭ и РАНХиГС .
 Никольский, Борис Николаевич (1931—2011) — русский писатель и журналист.
 Никольский, Борис Петрович (1900—1990) — советский физикохимик и радиохимик, академик АН СССР (1968).